Le gare di Pattinaggio di figura maschile ai XX Giochi olimpici invernali si sono svolte il 21 (short program) e il 23 febbraio 2006 (free skating) al Palazzo a Vela di Torino.

Risultati

Short program

Free skating

Risultati finali

Pattinaggio di figura ai XX Giochi olimpici invernali